Троодон ( — от греч. «ранящий зуб») — род относительно небольших птицеподобных динозавров-тероподов, ископаемые остатки представителей которого датируются кампанским ярусом мелового периода (77,5—76,5 млн лет назад). Включает в себя по крайней мере один вид, Troodon formosus, чьи ископаемые остатки известны из Монтаны, США. Обнаруженные в октябре 1855 года и классифицированные до 1857 года как принадлежащие ящерице ископаемые зубы Troodon formosus являются одними из первых ископаемых остатков динозавров из Северной Америки, получивших научное описание. Несколько хорошо сохранившихся образцов троодонтидов из формации Парк динозавров в Альберте, Канада первоначально относили к троодону. Однако анализы 2017 года показали, что род Troodon является недиагностическим, из-за чего некоторые из этих образцов были отнесены к Stenonychosaurus, долгое время считавшемуся младшим синонимом первого, а другие — к новому роду Latenivenatrix.

Родовое название с древнегреческого переводится как «ранящий зуб» и относится к зубам, отличавшимся от зубов большинства других тероподов, известных на момент их открытия. Зубы имеют выступающие, апикально ориентированные зубцы. Эти «ранящие зубы» схожи с зубами растительноядных рептилий и, возможно, предполагают всеядный рацион питания.

Общее описание 
Небольшой стройный и двуногий динозавр — 2—2,4 метра в длину, 1 метр в высоту, весом до 50 кг.
Троодон был ловким и быстрым тероподом. Вероятно, жертвами этого ящера становились мелкие млекопитающие, птицы и рептилии. Считается, что он захватывал своих жертв верхними конечностями, а также что он мог иногда употреблять и растительную пищу. Крупные широко поставленные глаза, вероятно, обладали острым зрением и были способны различать добычу в сумерках. Длинный череп троодона вмещал мозг относительно большего объёма, чем у большинства других динозавров.

Изучив содержание изотопов кислорода 18O и 13C в скорлупе  вида Troodon formosus и сравнив его с аналогичным показателем в раковинах моллюсков, яйцах современных птиц и аллигаторов, учёные пришли к выводу, что средняя температура тела троодона составляла 38 ± 4 °C.

Классификация 
Ниже приведена кладограмма троодонтидов в соответствии с анализом Zanno et al. 2011 года:

Палеобиология 
Согласно исследованию зубов троодонов, ископаемые зубы этих тероподов, обнаруживаемые в позднемеловых отложениях северной части Аляски, намного крупнее, чем зубы, которые находят в более южных участках, что свидетельствует о том, что аляскинские популяции троодонов вырастали до больших средних размеров, что намекает на правило Бергмана, согласно которому сходные формы теплокровных животных достигают более крупных размеров в холодных условиях. В той же работе были представлены результаты анализа пропорций и закономерностей износа зубов троодонов. Было предположено, что рацион троодонов состоял в основном из мяса.

История изучения 
Troodon formosus первоначально был описан на основе крупных зубов. Род Troodon позже был установлен как старший синоним Stenonychosaurus. Хотя троодон известен из нескольких образцов, многие из которых были первоначально отнесены к Stenonychosaurus, всё же весь описанный материал довольно фрагментарен, и остеология этого таксона остается неизвестна.

Виды 
 Troodon isfarensis Nessov 1995 — помечен как nomen dubium, и не является официально признанным видом данного рода.
 Troodon bexelli Bohlin 1953 — помечен как nomen dubium, и возможно является одним из представителей Pachycephalosauridae.

Синонимы:
 Stenonychosaurus inequalis Sternberg, 1932 — вид, описанный в 1932 году Стернбергом. Голотип NMC 8539. Находки были сделаны в местности, расположенной в 1,5 км к юго-западу от устья реки Берри-Крик в Канаде. Одно время он был назначен как вид Saurornithoides inequalis. Однако в настоящее время он является отдельным видом Troodon inequalis либо синонимом вида Troodon formosus.

Примечания 

Троодонтиды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Nomen dubium
Фоссилии, описанные в 1856 году